Сарос 134 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 22 червня 1248 і досягла повних затемнень 9 жовтня 1428 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії шістнадцять разів: від 3 січня 1573 до 27 червня 1843 року. Стадія кільцеподібних затемнень триває від 8 липня 1861 до 21 травня 2384 року. Серія закінчиться частковим затемненням 6 серпня 2510 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 1 хвилина 30 секунд 9 жовтня 1428 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 134 на сайті НАСА

Сарос